James Dibble - apresentador australiano de televisão 
Rob Dibble - ex-jogador estadunidense de beisebol

Localidades

Dibble (Oklahoma)

Desambiguação